Mondiali 1978 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1978:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1978 – 29ª edizione

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1978 – 25ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1978 – 17ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1978 – 33ª edizione

Calcio 
Campionato mondiale di calcio 1978 – 11ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1978 – 14ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1978 – 8ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1978 – 75ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1978 – 51ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1978 – 23ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1978 – 29ª edizione

Cricket 
Coppa del Mondo di cricket femminile 1978 – 2ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1978 – 20ª edizione

Equitazione 
Campionati mondiali di concorso completo 1978 – 4ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1978 – 19ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1978 – 45ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1978 – 23ª edizione

Hockey su prato 
Campionato mondiale di hockey su prato 1978 – 4ª edizione
Campionato mondiale di hockey su prato femminile 1978 – 3ª edizione

Ironman 
Campionati del mondo Ironman del 1978 – 1ª edizione

Lacrosse 
Campionato mondiale di lacrosse 1978 – 3ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1978 – 33ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1978 – 30ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1978 – 22ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1978 – 15ª edizione

Nuoto 
Campionati mondiali di nuoto 1978 – 3ª edizione

Palla basca 
Campionati mondiali di palla basca 1978 – 8ª edizione

Pallacanestro 
Campionato mondiale maschile di pallacanestro 1978 – 8ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano maschile 1978 – 9ª edizione
Campionato mondiale di pallamano femminile 1978 – 7ª edizione

Pallanuoto 
Campionati mondiali di pallanuoto 1978 – 3ª edizione

Pallavolo 
Campionato mondiale di pallavolo maschile 1978 – 9ª edizione
Campionato mondiale di pallavolo femminile 1978 – 8ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1978 – 23ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1978 – 68ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1978 – 70ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1978 – 23ª edizione

Pugilato 
Campionati mondiali di pugilato dilettanti 1978 – 2ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1978 – 6ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1978 – 29ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1978 – 25ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1978 – 32ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 1978 – 3ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1978 – 20ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1978 – 52ª edizione

Sportprototipi 
Campionato del mondo sportprototipi 1978 – 7ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1978 – 42ª edizione

Trampolino elastico 
Campionati mondiali di trampolino elastico 1978 – 10ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1978 – 4ª edizione